

Patronyme 

 Paul Tarascon (1882-1977), as français de la Première Guerre mondiale ;
 Jean-Marie Tarascon (1953-), chimiste français professeur au collège de France.

Toponyme 

 Tarascon, commune française des Bouches-du-Rhône ;
 Tartarin de Tarascon, personnage de fiction créé par le romancier français Alphonse Daudet ;
 Tarascon-sur-Ariège, commune française de l’Ariège ;
 Communauté de communes du Pays de Tarascon, structure intercommunale française du département de l’Ariège en région Occitanie.